В 1982 г. чемпионат DRM сменил философию и перешёл на регламент Группы С, став чемпионатом по гонкам на выносливость. Для гонок кузовных автомобилей (прежняя Группа 2), был создан новый чемпионат — Deutsche Productionwagen Meistershaft (DPM). В нем выступали автомобили Группы А (модифицированные серийные автомобили).

Календарь и победители

Положение в чемпионате 

Всего получили классификацию и зачетные очки 65 пилотов. Ниже приведены 10 лучших. Очки начислялись по системе 20 - 18 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 (за гонки сдвоенных этапов начислялась половина очков).

Не одержав ни одной победы чемпионом стал Фолькер Штрицек - из-за плотной очковой системы его финиши на высоких позициях принесли ему в итоге титул.

Примечания 

Сезоны DTM